NUTS:AT ist der Code der  (deutsch: „Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik“, abgekürzt NUTS) der amtlichen Statistik der Europäischen Union für Österreich.

NUTS-Ebenen 
Nach der Regionalgliederung wird Österreich in folgende NUTS-Ebenen eingeteilt:
 3 NUTS-1-Regionen: Gruppen von Bundesländern (Statistikregionen der Europäischen Gemeinschaften)
 9 NUTS-2-Regionen: Grundverwaltungseinheiten Bundesländer (innerstaatliche Verwaltungsgliederung Österreichs)
 35 NUTS-3-Regionen: Gruppen von Gemeinden, Gruppen von Bezirken (Politische Bezirke, vereinzelt nur ein einziger derselben, teils auch Gerichtsbezirke, oder reine Statistikregionen der Statistik Austria/Europäische Gemeinschaften)
 2095 LAU-Regionen: Gemeinden

Diese Gliederung bildet die Basis zur regionalen statistischen Auswertung und regionalen Förderung innerhalb der EU.

AT Österreich

Siehe auch 
 ISO 3166-2:AT – Codierung für Raumeinheiten
 Verwaltungsgliederung Österreichs

Weblinks 
 Liste der NUTS-Codes Ebene 1 bis 3 von 2016 – EU-Verordnung 2016/2066, auf EUR-Lex (Rechtsinformationssystem der EU), pdf, S. 41.
 Liste der NUTS-Codes Ebene 1 bis 3 von 2016 mit Änderungen zu 2013, auf SIMAP (EU-Informationssystem für die Europäische Auftragsvergabe).
 Geschichtliche Entwicklung der NUTS-Gliederungen, auf Eurostat.
 NUTS-Codes, Statistik Austria
 Suche: Nuts-3-Region in Tirol Atlas (tirolatlas.uibk.ac.at) – geographische Datenblätter
Länder:
 Regionsprofile in WIBIS Steiermark

Einzelnachweise 

AT!
Geographie (Österreich)
Verwaltungsgliederung Österreichs
Region in Österreich